Amerikai Egyesült Államok
 Fir Tree (Washington)

 Egyesült Királyság
 Fir Tree (Durham), Anglia